Sant Quirze steht für:

 Sant Quirze († um 304), Märtyrer, siehe Quiricus und Julitta

Orte in Katalonien:
 Sant Quirze de Besora, Stadt in der Comarca Osona, Provinz Barcelona
 Sant Quirze Safaja, Stadt in der Comarca Vallès Oriental, Provinz Barcelona
 Sant Quirze del Vallès, Stadt in der Comarca Vallès Occidenta, Provinz Barcelona

Sonstiges:
 Sant Quirze de Pedret, Kirche bei Berga, Comarca Berguedà, Provinz Barcelona
 Sant Quirze de Colera, Benediktinerabtei im Norden Kataloniens